Грегорович:
 Грегорович, Ян Канты (Соловьёв; 1818—1890)— польский писатель украинского происхождения.
 Лукас Грегорович (род. 1976) — английский актёр;
 Грегорович — персонаж серии романов о Гарри Поттере.

Примечания